Механические искусства (), несвободные искусства (лат. artes illiberales), или ремёсла — согласно средневековой европейской концепции, семь прикладных искусств, связанных с физическим трудом. Механические искусства считались «низкими» и «вульгарными» в сравнении со свободными искусствами, овладение которыми открывало путь для занятий философией. Изначально равное семи, количество ремёсел с течением времени менялось.

Исторический очерк 

Считавшийся «родоначальником схоластики» Эриугена (IX век) выделял следующие семь ремёсел:

 Ткачество и швейное дело ()
 Земледелие ()
 Строительство ()
 Военное дело и охота (, )
 Торговля ()
 Поваренное искусство ()
 Кузнечное дело ()

У Гуго Сен-Викторского в его философско-дидактическом сочинении «Дидаскаликон, или Семь книг назидательного обучения» (XII век) в списке семи ремёсел вместо торговли, земледелия и поваренного искусства стоят мореплавание, лечебное искусство и лицедейство. С XVIII века механические искусства традиционно противопоставлялись так называемым изящным искусствам.

В XIX веке в Европе с «механическими искусствами» стали связывать инженерное дело. Это определение стали применять для отделения данной отрасли человеческой деятельности от творческих и художественных направлений, таких как исполнительские и изящные искусства, которые были уделом высшего класса (интеллигенции) эпохи. Механические же искусства виделись занятиями тех, кто не происходил из родовитых семейств.

Литература 
 Annotationes in Marcianum, ed. С.Lutz, Cambr. (Mass.), 1939

Примечания 

Прикладные_науки
Искусство
Образование в Средние века
История инженерного дела